Васев — славянская фамилия, имеет женскую форму Васева.

Известные носители 
 Васев, Леонард Михайлович (1927–1972) — удмуртский оружейник-гравёр, основоположник ижевской школы многоцветной гравировки по металлу.
 Васев, Михаил Александрович (1919—1999) — командир взвода 23-й отдельной гвардейской Ельнинской танковой бригады 33-й армии Западного фронта, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.

См. также